Олива́рес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 46 км². Население 9534 человека (на 2010 год). Расстояние 16 км до административного центра провинции.

В старину составлял ядро владений одной из ветвей андалусского клана Гусманов, глава которой носил титул графа Оливареса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Olivares
 Olivares
 Blog sobre el habla de Olivares 
 Página del Club Baloncesto Olivares
 Asamblea Local de Izquierda Unida — Los Verdes. Convocatoria por Andalucía de Olivares

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи